Keolis Rennes, anciennement Société des transports urbains rennais (STUR) est une société basée à Rennes, dans le département français d'Ille-et-Vilaine en région Bretagne, destinée à l'exploitation des transports en commun de l'agglomération rennaise. Elle est une filiale à 100 % du groupe Keolis, entreprise spécialisée dans les transports en commun.

Activité 
Keolis Rennes exploite pour le compte de Rennes Métropole deux services de transport public de voyageurs :
 le réseau STAR bus+métro, depuis le  (renouvelé les  et 2013) et jusqu'au , dans le cadre d'une délégation de service public, elle-même renouvelée du  au  avec un nouveau contrat intégrant notamment STAR, le vélo ;
 le service STAR, le vélo, depuis le , dans le cadre d'une délégation de service public distincte puis à partir de 2018 dans un contrat unique avec le reste du réseau STAR.

Effectifs et sites 
L'entreprise compte environ  dont 650 conducteurs de bus, répartis sur cinq sites principaux :
 Dépôt principal et garage atelier des bus de la rue Jean-Marie Huchet, à Rennes, ce site étant plus communément appelé « Plaine de Baud » ;
 Dépôt secondaire des bus de la zone industrielle Mi-Voie à Saint-Jacques-de-la-Lande depuis la rentrée scolaire de  ;
 Agence commerciale STAR de la rue du Pré Botté, à Rennes ;
 Garage atelier de la ligne A du métro situé ZA de la Hallerais, à Chantepie ;
 Garage atelier de la ligne B du métro situé au lieu-dit de La Maltière à Saint-Jacques-de-la-Lande (inauguré en 2018).

L'ouverture des données 
Keolis Rennes a ouvert ses données sous une licence , afin que les utilisateurs puissent créer des supports d'information enrichissant le service de base proposé sur Rennes. Les premières exploitations concernaient uniquement pour LE vélo STAR, mais les données disponibles ont été étoffées à la rentrée 2010 pour accueillir les données sur le réseau STAR. En , est proposée une API permettant aux développeurs d'intégrer les passages de bus en temps réel.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Service des transports en commun de l'agglomération rennaise
 Transports et communications à Rennes
 Histoire des transports en commun de Rennes
 Métro de Rennes
 Autobus de Rennes
 STAR, le vélo

Liens externes 
 STAR
 STAR, le vélo
 Keolis, site officiel

Keolis
Rennes
Entreprise ayant son siège à Rennes